Horváth Csaba (1930–2004) amerikai magyar vegyészmérnök, az MTA tagja
 Horváth Csaba (1953) politológus, történész
 Horváth Csaba (1954) orvos, belgyógyász
 Horváth Csaba (1958) tartósítóipari mérnök
 Horváth Csaba (1965) válogatott vízilabdázó
 Horváth Csaba (1967) irodalomtudós
 Horváth Csaba (1968) sakkozó, nemzetközi nagymester
 Horváth Csaba (1968) táncos, koreográfus, rendező
 Horváth Csaba (1969) válogatott labdarúgó
 Horváth Csaba (1969) MSZP-s budapesti várospolitikus, országgyűlési képviselő, 2019-től Budapest XIV. kerületének polgármestere
 Horváth Csaba (1970) válogatott jégkorongozó
 Horváth Csaba (1971) olimpiai bajnok kenus
 Horváth Csaba (1980) kosárlabdázó
 Horváth Csaba (1982) szlovák válogatott labdarúgó
 Horváth Csaba (1997) atléta
 Horváth Csaba rendező